Швейцария приняла участие в конкурсе песни «Евровидение 2015» в Австрии. Представитель был выбран путём национального отбора «Die Grosse Entscheidungsshow».

Мелани Рене представляла Швейцарию в Вене с песней «Time to Shine» и не прошла в финал конкурса.

См. также 
 Швейцария на «Евровидении»
 Евровидение-2015

Примечания 

Страны на «Евровидении-2015»